Herrarnas sprint i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på anläggningen Laura längdåknings- och skidskyttekomplex i närheten av Krasnaja Poljana, Ryssland, ca 60 km från Sotji den 8 februari 2014. Tävlingen var 10 km lång och kördes i individuell start.

Guldmedaljör blev norrmannen Ole Einar Bjørndalen. Detta blev hans tolfte OS-medalj i karriären, varav den sjunde av den ädlaste valören. I och med denna medalj så är Bjørndalen den äldste guldmedaljören någonsin i ett vinter-OS, individuellt.

Resultat

Referenser

Skidskytte vid olympiska vinterspelen 2014